Александр Сергеевич Константинов (7 июня 1937—2008) — петербургский архитектор, автор проектов оформления ряда станций Петербургского метрополитена, Заслуженный архитектор России.

Окончил Факультет архитектуры Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Е. И. Репина (мастерская профессоров И. И. Фомина и С. Б. Сперанского).

C 1969 по 1986 год работал в мастерской № 5 «ЛенНИИпроекта» под руководством заслуженного архитектора РСФСР Д. С. Гольдгора.

Проекты

Вестибюли и павильоны 
 «Достоевская» (1991)
 «Спортивная» (1997)
 «Чкаловская» (1997)
 «Комендантский проспект» (2005)

Подземные залы 
 «Спортивная» (1997)
 «Чкаловская» (1997)
 «Комендантский проспект» (2005)
 «Волковская» (2008)
 «Адмиралтейская» (2011)

Сочинения

Литература

Примечания 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Персоналии Петербургского метрополитена
Похороненные на Волковском православном кладбище
Архитекторы СССР
Архитекторы Российской Федерации